Augustin Deac se poate referi la:

 Augustin Deac (1879-1960), avocat din Orăștie, deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia;
 Augustin Deac (1928-2004), istoric din România, promotor al unor teze protocroniste.